

Storia 
 Vangioni – tribù germanica

Sport 
 Leonel Vangioni (1987) – calciatore argentino